Ərəb – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Ərəb – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Ərəb – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian